

Događaji 
 U Urartuu Išpuinija je naslijedio Menua.

Rođenja

Smrti

Izvori

Vanjske poveznice